«Agosto» puede referirse a:

Mes 
 Agosto, octavo mes del año.

Apellido 
 Agosto, apellido.

Arte 
Literatura
 Agosto (1990), novela de Rubem Fonseca.
 Agosto (Condado de Osage) (2007), obra de teatro de Tracy Letts.
Cine y televisión
 Agosto (1993), serie de televisión.
 Agosto (1988), película de Jorge Silva Melo.
 Agosto (1994), película de Massimo Spano.
 Agosto (2008), película de Austin Chick.
 Agosto (2013), película de John Wells.
Música
 Agosto (1989), canción de Héroes del Silencio.
 Agosto (2015), canción de Álvaro Soler.

Toponimia 
Italia
 Agosto (Cosenza)
México
 Agosto (Comala)
Otros
 Agosto (manzana), variedad de manzana
 de Agosto variedad de manzana de Noya